Podměstský mlýn může být:

název mlýna
 Podměstský mlýn (Čáslav) – Čáslav-Nové Město, okres Kutná Hora
 Podměstský mlýn (Kabáty) – Kabáty, Jílové u Prahy, okres Praha-západ 
 Podměstský mlýn (Týnec nad Labem) – Týnec nad Labem, okres Kolín

název obce nebo její místní části
 Podměstský Mlýn (Křivsoudov) – Křivsoudov, okres Benešov